Bayramoğlu est un toponyme et un patronyme turc composé de bayram « fête » et oğlu « fils de… ».

Toponyme 

 , village de la province d'Ardahan, en Turquie ;
 , village de la province de Kocaeli, en Turquie.

Patronyme 
  (né en 1956), écrivain turc ;
 Onur Bayramoğlu (né en 1990), footballeur turc.

Notes et références

Voir aussi 
 , nom de famille turc ;
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique des noms de familles turcs qui signifie « fils de ».

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc